Ravinia – comune della contea di Charles Mix (Dakota del Sud, Stati Uniti d'America)
Ravinia – genere di ditteri della famiglia dei Sarcofagidi
Ravinia Park – parco a Highland Park (contea di Lake, Illinois), sede del Ravinia Festival